

Pessoas
 Horace McCoy, escritor e roteirista americano

Outros
 Hank McCoy, personagem de quadrinhos da Marvel Comics, também chamado de Fera
 Leonard McCoy, personagem da série televisiva de televisão Star Trek
 4259 McCoy

Desambiguações de sobrenomes